Il singolare del torneo di tennis Monterrey Grand Prix 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Johan Kriek 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 Gene Mayer (quarti di finale)
 Eliot Teltscher (primo turno)
 Johan Kriek (finale)

 Roscoe Tanner (secondo turno)
 Brian Gottfried (secondo turno)
 Harold Solomon (primo turno)
 Hank Pfister (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monterrey Grand Prix 1982